Jann Falett (né le  à Berne) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie 

Professionnel en Ligue nationale B entre 2004 et 2013, Jann Falett annonce son retrait de la compétition en 2019, après une défaite en demi-finale des playoffs de MySports League.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001||HC Davos ||Juniors Élites A||35||3||8||11||10||6||0||0||0||0
|-
|2001-2002||HC Davos U20||Juniors Élites A||32||4||7||11||32||3||0||0||0||2
|-
|2001-2002||EHC Lenzerheide-Valbella||||21||0||10||10|| ||-||-||-||-||-
|-
|2002-2003||HC Davos U20||Juniors Élites A||30||8||9||17||36||6||1||1||2||4
|-
|2002-2003||EHC Lenzerheide-Valbella|||| || || || || ||-||-||-||-||-
|-
|2003-2004||HC Davos U20||Juniors Élites A||35||13||16||29||44||-||-||-||-||-
|-
|2003-2004||HC Davos||LNA||4||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2003-2004||EHC Lenzerheide-Valbella||||5||6||3||9||18||-||-||-||-||-
|-
|2004-2005||HC Sierre-Anniviers||LNB||33||4||1||5||24||8||1||0||1||4
|-
|2005-2006||HC Bienne||LNB||36||1||5||6||24||10||0||0||0||2
|-
|2005-2006||SC Lyss||||2||1||0||1||2||-||-||-||-||-
|-
|2006-2007||EHC Napf||||27||15||17||32||56||4||0||0||0||8
|-
|2007-2008||HC Thurgovie||LNB||48||7||11||18||34||-||-||-||-||-
|-
|2008-2009||SC Langenthal||LNB||40||2||2||4||22||5||0||1||1||2
|-
|2009-2010||Young Sprinters HC||LNB||15||2||5||7||18||-||-||-||-||-
|-
|2009-2010||HC Bâle||LNB||25||2||3||5||42||4||0||0||0||2
|-
|2010-2011||HC Bâle||LNB||43||6||13||19||20||4||0||0||0||12
|-
|2011-2012||HC Bâle||LNB||18||2||1||3||16||-||-||-||-||-
|-
|2012-2013||HC Ajoie||LNB||4||0||0||0||2||-||-||-||-||-
|-
|2012-2013||EHC Aarau||||26||12||7||19||64||7||2||3||5||31
|-
|2013-2014||EHC Dübendorf||||27||11||12||23||20||18||6||4||10||47
|-
|2014-2015||EHC Dübendorf||||30||5||15||20||28||1||0||1||1||0
|-
|2015-2016||EHC Dübendorf||||27||9||10||19||30||10||5||1||6||4
|-
|2016-2017||EHC Dübendorf||||29||7||12||19||30||11||3||2||5||6
|-
|2017-2018||EHC Dübendorf||MSL||31||9||15||24||46||11||2||5||7||20
|-
|2018-2019||EHC Dübendorf||MSL||31||6||11||17||52||7||1||1||2||8

|262||26||41||67||202||31||1||1||2||22

|194||66||86||152||248||51||16||11||27||96

|62||15||26||41||98||15||2||6||8||22

Palmarès 
 Champion de Suisse de LNB en 2006 avec le HC Bienne

Références

Naissance en juillet 1984
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif grison
Joueur du HC Davos
Joueur du HC Sierre
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC Thurgovie
Joueur du SC Langenthal
Joueur du Young Sprinters Hockey-Club
Joueur du HC Bâle
Joueur du HC Ajoie
Joueur du EHC Dübendorf
Attaquant de hockey sur glace